Скоша има више значења:
 Скоша (Калифорнија)
 Скоша (Јужна Каролина)
 Скоша (Њујорк)
 Скоша (Небраска)